Midlothian hat verschiedene Bedeutungen:

 eine Unitary Authority in Schottland, siehe Midlothian
 ein ehemaliger Wahlkreis für das Schottische Parlament, siehe Midlothian (Wahlkreis, Schottland)
 ein Wahlkreis für das britische Unterhaus, siehe Midlothian (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich)

 Orte in den USA:
 Midlothian (Illinois)
 Midlothian (Maryland)
 Midlothian (Oklahoma)
 Midlothian (Texas)
 Midlothian (Virginia)